Il existe différents châteaux du Doux, et notamment en France :
 Château du Doux, une ancienne motte castrale, situé dans le Cantal à Yolet.
 Château du Doux, qui servit de camp d'internement durant la Seconde Guerre mondiale, situé en Corrèze à Altillac.